Сезон 2018/2019 годов — 54-й сезон для футбольного клуба «Бавария» Мюнхен в чемпионате Германии и 119-й со дня основания футбольного клуба.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:0

Зима 

Убытки:10.000.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:79.000.000

Зима 

Прибыль:5.000.000

Общие убытки:10.000.000

Общая прибыль:84.000.000

Разница:74.000.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Суперкубок Германии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Игры и голы

Бомбардиры

Ссылки